Cafferata puede hacer referencia a:

Personas 
Francisco Cafferata, escultor argentino.
Gerónimo Cafferata, marino peruano.
Juan Félix Cafferata; político y médico argentino.
Juan Manuel Cafferata; abogado y político argentino, gobernador de la provincia de Santa Fe entre 1890 y 1894.
Pedro Cafferata, político y empresario italiano asentado en Huaraz, Perú.

Lugares 
Barrio Cafferata, zona de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
Cafferata; localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina.